Kavango – region Namibii 
 Kavango – lud z afryki

Zobacz też 
 Okawango